Routing bezeichnet:

 die Wegfindung von Datenpaketen in einem Netzwerk, siehe Routing.
 die Streckenfindung mit einem Navigationssystem nach festgelegten Kriterien (kürzeste, schnellste, …)
 einen Vorgang der Leiterplattenentflechtung, also das Planen von Leiterbahnen auf Elektronik-Platinen oder in ICs.